Морец — топоним и фамилия.
 Топоним
 Морец (река) — река в Саратовской области.
 Морец (Волгоградская область) — село в Еланском районе Волгоградской области.
 Морец (Самарская область) — посёлок в Большеглушицком районе Самарской области.
 Морец (озеро) — озеро в Самарской области.
 Морец (станция) — железнодорожная станция Приволжской железной дороги (Волгоградское отделение).
 Фамилия
 Морец, Хлоя Грейс (род. 1997) — американская актриса и модель.

См. также 
 Большой Морец — село в Еланском районе Волгоградской области

Примечания